A szolnoki 2Y jelzésű autóbusz a Tallinn városrész és a Cukorgyári lakótelep között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Története

Útvonala

Megállóhelyei 
Az átszállási kapcsolatok között a javarészt azonos útvonalon közlekedő 2-es busz nincs feltüntetve. 

!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Tallinn városrészvégállomás||28
|align=left|
|-
|1||Liliom utca||27
|align=left|
|-
|2||Szegfű utca||26
|align=left|
|-
|3||Verseghy út||25
|align=left|
|-
|4||MÁV Kórház||24
|align=left|
|-
|6||Szabadság tér||∫
|align=left|
|-
|∫||Kormányhivatal||21
|align=left|
|-
|8||Szapáry út||18
|align=left|
|-
|10||Petőfi Sándor út (↑)||16
|align=left|
|-
|11||Jólét ABC||14
|align=left|
|-
|13||Vasútállomás||12
|align=left|
|-
|14||Jubileum tér||10
|align=left|
|-
|15||Bajcsy-Zsilinszky út||9
|align=left|
|-
|17||Bán utca||7
|align=left|
|-
|19||Temető||5
|align=left|
|-
|21||Logisztikai Park||3
|align=left|
|-
|22||Megyei Kórház||2
|align=left|
|-
|24||Cukorgyári lakótelepvonalközi végállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 

Szolnok autóbuszvonalai